Евге́ний Петрович Но́виков:* Новиков, Евгений Петрович (1826—1903) — русский историк, прозаик, славянофил, дипломат, действительный тайный советник, посол России в Турции, Австро-Венгрии и Греции, член Государственного совета.
 Новиков, Евгений Петрович (1928—1992) — советский строитель.